Río Muni puede referirse a:
Río Muni, antigua provincia española en África, integrada en Guinea Ecuatorial.
Río Muni, nombre por el que se conoce a la Región Continental de Guinea Ecuatorial. 
Río Muni, estuario o ría de África en el océano Atlántico que hace de frontera entre Guinea Ecuatorial y Gabón.